

Anno 
 786 o 786 a.C.

Codici 
 786 (astronomia)  – Codice che designa lo United States Naval Observatory, di Washington, nel Distretto di Columbia, attivo dal 1893

Matematica 
 786 – numero